Gotham se poate referi la:

Anglia
 Gotham, un cătun în apropiere Verwood, Dorset
 Gotham, Nottinghamshire
 Înțelepții din Gotham (Wise Men of Gotham), un nume dat anterior oamenilor din Gotham, Nottinghamshire

SUA
 O poreclă dată orașului New York prima dată de către Washington Irving în 1807 în publicația sa periodică și satirică Salmagundi
 Gotham, Wisconsin 
 Gotham Comedy Club, un club de stand-up comedy din New York NYC

Literatură, film etc.

Video, animații și filme
 Gotham (film), un thriller din 1988 
 Gotham Awards, premiu cinematografic
 Gotham Games,  un editor de jocuri video
 Project Gotham Racing (serie), franciză de jocuri video 
 Gotham (serial TV), un serial TV Fox, spin-off al povestirilor cu Batman  
 Gotham, planeta invadatorilor din Noe Albastru, un serial animat

Cărți, reviste și edituri
 Gotham (revistă), revistă pentru oamenii bogați din New York 
 Gotham: A History of New York City to 1898, o carte din 1998 de istoricii americani Edwin G. Burrows și Mike Wallace
 Gotham Books, editură a Penguin Books
 Gotham City, locul fictiv al lui Batman din povestirile DC Comics
 Gotham Gazette, un ziar din orașul New York 
 "Gotham", un poem de Charles Churchill

Muzică
 Gotham (album), un album din 1999 de Bauhaus
 Gotham (trupă), trupă de rock de la începutul anilor 1970 din New York 
 Gotham!, un album din 2002 al trupei Radio 4
 Gotham Chamber Opera,  companie de operă din New York
 Gotham City (cântec), cântec de R. Kelly realizat pentru filmul Batman & Robin
 Gotham Records, casă de discuri americană de rhythm & blues

Organizații
 Gotham Bar and Grill, un restaurant New American din New York 
 Gotham Book Mart,  o librărie și salon literar din Manhattan
 Gotham City Research, o firmă de analiză financiară
 Gotham Distributing Corporation,  un distribuitor independent de muzică și filme
 Gotham Entertainment Group, o editură din Asia de Sud
 Gotham, Inc., o  agenție de publicitate 
 Gotham Writers' Workshop, o academie literară pentru adulți

Oameni
 Gotham Chopra (n. 1975), autor, fiul autorului Deepak Chopra
 Rich Gotham, președinte al Boston Celtics

Alte utilizări 
 Gotham (font), un font creat de designerul Tobias Frere-Jones
 New York Gothams, un nume timpuriu al echipei de baseball New York Baseball Giants, mai târziu denumiți San Francisco Giants
 Gotham Girls Roller Derby
 Gotham, un tren operat de Amtrak ca parte a serviciului Clocker dintre Philadelphia și New York NYC
 Palantir Gotham, o platformă a Palantir Technologies

Vezi și
 Gotham Screen Film Festival & Screenplay Contest, un festival de film din New York NYC